Rampura (Mahi Kantha), estat tributari protegit de l'agència de Mahi Kantha a la presidència de Bombai 
 Rampura (Rewa Kantha), estat tributari protegit a l'agència de Rewa Kantha (presidència de Bombai, divisió de Sankhera Mehwas)
 Rampura (jagir), jagir feudatari al districte de Jalaun a les Províncies Centrals avui Madhya Pradesh
 Rampura (Madhya Pradesh), ciutat i nagar panchayat al districte de Nimuch ) a Madhya Pradesh 
 Rampura (Uttar Pradesh), al districte de Jalaun a Uttar Pradesh
 Rampura Phul al districte de Bathinda al Panjab
 Rampura o Aligarh Rampura, districte i ciutat al principat de Tonk
 Rampura-Bhanpura, antic districte del principat d'Indore